Са́зерленд () — англомовне прізвище або топонім, що беруть початок від назви історичної місцевості у Шотландії, яка у свою чергу з'явилась у часи вікінгів, коли територія називалася Suðrland (від давньоскандинавського suðr «південь» + land — «земля»), буквально — «південна земля».

Персоналії 
 Сазерленд (прізвище)

Топоніми

() — графство на півночі Шотландії.

Сазерленд — місто, штат Айова
 Сазерленд — селище, штат Небраска
 Сазерленд — переписна місцевість, штат Юта